По современной классификации ботаническое наименование растения Cirsium caput-medusae из рода Бодяк относится к
таксону , который является подтвержденным видом 
таксону , который является устаревшим синонимом вида  
таксону , который является устаревшим синонимом вида

Примечания